Контрольная точка в продукции — место расположения первичного источника информации о контролируемом параметре объекта контроля. Под «объектом контроля» понимается подвергаемая контролю продукция, процессы её создания, применения, транспортирования, хранения, технического обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая документация. К контрольной точке подсоединяется испытательное оборудование со встроенными средствами контроля или средство измерений.

Контрольная точка в электронике — место в электронном устройстве, имеющее электрический контакт с его электрической цепью параметры которой требуется проконтролировать.

Контрольная точка операционной системы — служебная информация, которая записывается операционной системой на жесткий диск или другой носитель для обработки исключительных ситуаций, таких как перезапуск, сбой или отказ оборудования. По состоянию контрольной точки операционная система может определить был сбой или нет и восстановить данные, вычислительные потоки. При этом часть данных между последней записью контрольной точки до сбоя теряются. При решении объемных задач контрольные точки эффективно восстанавливают процесс вычисления и помогают избежать полного перезапуска.

Контрольная точка в база данных — момент времени, в который все изменения до заданного номера гарантированно достигли внешней памяти. После прохождения контрольной точки журнал изменений записанный до этого номера может быть удалён или заархивирован. СУБД периодически запускает процесс, который запоминает текущий номер изменения и записывает все блоки данных, модифицированные до этого номера изменения, во внешнюю память. После этого процесс записывает в журнал изменений отметку прохождения контрольной точки.

Контрольная точка в компьютерных играх — алгоритм, сохраняющий состояние игры в определённых разработчиками местах, и позволяющий в последующем в случае смерти персонажа начинать игру с сохранённого состояния.

См. также 
 Контроль
 Перезапуск
 Резервирование ЭВМ
 CRIU
 Статус-кво

Примечания 

Информатика
СУБД